(littéralement course de rat en français) peut faire référence à :

Rat race, une expression anglophone désignant une course sans fin et auto-destructrice,
Rat Race (2001), un film canado-américain réalisé par Jerry Zucker.
, une chanson de l'album Rastaman Vibration de Bob Marley.
, nom anglais pour coupleur en anneau.